Demonoid (website), een bekende BitTorrentwebsite
 Demonoid (band), een Zweedse metalband